Армянский государственный педагогический университет (АГПУ) — высшее учебное заведение, основанное в 1922 году в Армении, в городе Ереван. Адрес — проспект Тиграна Меца, 17.

Являясь самым ранним традиционно-образовательным учебным заведением, он и в наши дни считается одним из самых продвинутых университетов, ввиду некоторых недавних образовательных реформ, а также своим активным международным сотрудничеством. Деятельность университета отображает продуктивный учебный и научный процесс, основанный на постоянном расширении международных отношений в связи с сотрудничеством с самыми разными вузами не только стран содружества, но и ведущими зарубежными университетами. Университет сотрудничает с европейскими организациями, в результате чего пересмотрена и реформирована вся образовательная структура, которая соответствует европейским образовательным стандартам. Назван в честь армянского поэта 19 века Хачатура Абовяна

АГПУ реализовывает различные программы по обмену как студентов, так и преподавателей, принимает совместное участие в международных проектах, организовывает международные конференции, семинары, форумы. АГПУ является ведущим университетом в стране, который готовит компетентных и квалифицированных преподавателей и педагогов общеобразовательных школ. Университет осуществляет трехуровневую систему образования (бакалавриат, магистратура, аспирантура) по 60 разным специализациям, отличается эффективной методикой преподавания и учебными технологиями, имеет высококвалифицированный академический состав, оснащен модернизированным оборудованием и технологическими устройствами.

Основными структурными подразделениями Университета являются факультеты, кафедры, научно-исследовательские институты, научная библиотека, научный музей, дом-музей им. Хачатура Абовяна, управления и отделы, службы, высшая школа-училище, а также научно-учебные центры.

Ректор АГПУ — доктор исторических наук, профессор Мирзаханян, Рубен Карленович.

Факультеты 
 Филологический факультет,
 Факультет истории и правоведения,
 Факультет начального образования,
 Факультет биологии, химии и географии,
 Факультет психологии образования и социологии,
 Факультет иностранных языков,
 Факультет математики, физики и информатики,
 Факультет художественного образования,
 Факультет специального образования,
 Факультет культуры.

Перечень специальностей 
 Армянский язык и литература,
 Математика,
 Физика,
 Информатика,
 Естествознание,
 Технология и предпринимательство,
 Химия,
 Биология,
 Науки об окружающей среде,
 Ландшафтное планирование,
 География,
 История,
 Правоведение,
 Обществоведение,
 Культурология,
 Музыкальное образование,
 Изобразительнье искусство,
 Моделирование одежды,
 Декоративно-прикладное искусство,
 Теория, история и управление искусства,
 Социальная работа,
 Психология,
 Военная психология,
 Клиническая психология и психотерапия,
 Психология личности и психологическое консультирование,
 Практическая психология,
 Юридическая психология,
 Социальная и политическая психология,
 Семейная психология,
 Социальная педагогика,
 Социология,
 Журналистика,
 Режиссура,
 Инструментальное исполнительство,
 Хореография,
 Библиотечно-информационные источники,
 Музейное дело и охрана историко- культурных памятников,
 Художественная фотография,
 Операторство,
 Управление /по сферам/,
 Продюсерское дело,
 Педагогическая психология,
 Начальная педагогика и методика,
 Начальная педагогика и методика с русским языком обучения,
 Дошкольная педагогика и методика,
 Шахматы,
 Тифлопедагогика,
 Сурдопедагогика,
 Олигофренопедагогика,
 Логопедия,
 Эрготерапия,
 Специальная психология,
 Арт-терапия,
 Специальная педагогика,
 Английский язык и литература,
 Немецкий язык и литература,
 Французский язык и литература,
 Испанский язык и литература,
 Русский язык и литература,
 Управление образованием.

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт

Университеты Еревана
Организации, награждённые орденом Трудового Красного Знамени
Педагогические высшие учебные заведения